I Sarcopterigi sono una classe di vertebrati terrestri e pesci ossei, che presentano pinne carnose, chiamate archipterigi. I sarcopterigi si dividono in dipnoi (pesci polmonati), crossopterigi e tetrapodomorfi.

Tassonomia 

 Sottoclasse Sarcopterygii
 †Ordine Onychodontida
 Ordine Actinistia
 Infraclasse Dipnomorpha
 †Ordine Porolepiformes
 Sottoclasse Dipnoi
 Ordine Ceratodontiformes
 Ordine Lepidosireniformes
 Infraclasse Tetrapodomorpha
 †Ordine Rhizodontida
 Superordine Osteolepidida
 †Ordine Osteolepiformes
 †Famiglia Osteolepidae
 †Famiglia Thursiidae
 †Famiglia Gyroptychiidae
 †Famiglia Tristichopteridae
 †Ordine Panderichthyida
 Superclasse Tetrapoda

Filogenesi 
Il seguente cladogramma è basato sugli studi di Philippe Janvier et al. per Tree of Life Web Project, Mikko's Phylogeny Archive e Swartz 2012.

 Sarcopterygii incertae sedis
†Guiyu oneiros 
†Diabolepis speratus ()
†Langdenia campylognatha 
†Ligulalepis 
†Meemannia eos 
†Psarolepis romeri 
†Megamastax ambylodus 
†Sparalepis tingi 
 parafiletico Osteolepida incertae sedis [non contemplato da Ahlberg & Johanson, 1998]:
†Bogdanovia orientalis  [altrimenti trattato come Coelacanthinimorph sarcopterygian]
†Canningius groenlandicus 
†Chrysolepis
†Geiserolepis 
†Latvius 
†L. grewingki ()
†L. porosus 
†L. obrutus 
†Lohsania utahensis 
†Megadonichthys kurikae 
†Platyethmoidia antarctica 
†Shirolepis ananjevi 
†Sterropterygion brandei 
†Thaumatolepis edelsteini 
†Thysanolepis micans 
†Vorobjevaia dolonodon 
 parafiletico Elpistostegalia/Panderichthyida incertae sedis
†Parapanderichthys stolbovi 
†Howittichthys warrenae 
†Livoniana multidentata 
 Stegocephalia incertae sedis
†Antlerpeton clarkii 
†Austrobrachyops jenseni 
†Broilisaurus raniceps 
†Densignathus rowei 
†Doragnathus woodi 
†Jakubsonia livnensis 
†Limnerpeton dubium 
†Limnosceloides 
†L. dunkardensis  (Type)
†L. brahycoles 
†Occidens portlocki 
†Ossinodus puerorum 
†Romeriscus periallus 
†Sigournea multidentata 
†Sinostega pani 
†Ymeria denticulata

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni